Matthew Bell, né le  à Newcastle upon Tyne en Angleterre, est un pilote automobile britannique qui participe à des épreuves d'endurance aux mains de voiture de Grand tourisme ou des Sport-prototype dans des championnats tels que le WeatherTech SportsCar Championship, l'European Le Mans Series, l'Asian Le Mans Series ainsi qu'aux 24 Heures de Daytona.

Carrière

Palmarès

Résultats aux 24 Heures de Daytona

Résultats en WeatherTech SportsCar Championship 
 * Saison en cours. Les courses en " gras  'indiquent une pole position, les courses en "italique" indiquent le meilleur tour de course.

Résultats en European Le Mans Series 
 * Saison en cours. Les courses en " gras  'indiquent une pole position, les courses en "italique" indiquent le meilleur tour de course.

Résultats en Asian Le Mans Series

Notes et références

Liens externes 

 ;
 
 
 
  Matthew Bell sur driverdb.com
  Matthew Bell sur motorsportmagazine.com
  Matthew Bell sur racingsportscars.com

Naissance en novembre 1989
Pilote automobile anglais
Pilote des 24 Heures de Spa
Pilote des 24 Heures de Daytona
Pilote des 12 Heures de Sebring
Pilote du Championnat du monde d'endurance
Pilote du Championnat unifié des voitures de sport
Pilote des European Le Mans Series
Pilote des Asian Le Mans Series
Pilote des Michelin Le Mans Cup